Lysak ist der Familienname folgender Personen:

 Brett Lysak (* 1980), kanadischer Eishockeyspieler
 John Lysak (1914–2020), US-amerikanischer Kanute
 Steve Lysak (1912–2002), US-amerikanischer Kanute

Siehe auch: Łysak